Джон Майкл Хилл (; род. 28 июля 1985) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Родился 28 июля 1985 года в Уокигане, штат Иллинойс. До того, как Джон принял решение стать актёром, в школе он играл в футбол и на саксофоне, посещал летнюю драматическую программу в Северо-Западном университете. Окончил Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне со степенью бакалавра изобразительных искусств. Во время обучения в университете Джон появился в нескольких театральных постановках, в их числе Король Лир и Шесть степеней отчуждения.

В 2009 году Хилл был номинирован на  в категории «мужская роль второго плана» за роль в пьесе Буря  в Чикаго.

В 2010 году был номинирован на премию Тони за роль в постановке Superior Donuts. В этом же году Хилл дебютировал на телевидении в роли детектива Вашингтона в криминальной драме канала АВС Детройт 1-8-7. Он также сыграл роль Пака в шекспировской комедии Сон в летнюю ночь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Иллинойсского университета